Andy Kleinman (Buenos Aires, 1981) es un empresario del medio en línea y fundador de Emepe3.com, la primera tienda de música digital en español, ubicada en Miami. También se dedica a la producción audiovisual.

Enlaces externos 

 Entrevista a Andy Kleinman en Hispanic Trends, 2004
 Canal Internet, En línea TV en 

Empresarios de Argentina
Judíos de Argentina
Nacidos en Buenos Aires